Das zweite BetVictor European Masters 2022 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2022/23, das vom 16. bis 21. August in Deutschland in der Stadthalle Fürth ausgetragen wurde. Eigentlich sollte dort im Februar schon die vorhergehende Ausgabe des Turniers stattfinden, sie musste aber wegen der COVID-19-Pandemie nach England verlegt werden. Fürth war bei der siebten Ausgabe des European Masters der bereits fünfte Veranstaltungsort. Von 2004 bis 2019 war die Stadthalle Heimat des Paul Hunter Classic gewesen.

Titelverteidiger war der Chinese Fan Zhengyi, der aber bereits sein Qualifikationsspiel gegen Michael Judge verlor. Am Ende gewann in einem rein englischen Finale Kyren Wilson mit einem Sieg über Barry Hawkins seinen fünften Titel bei einem Ranglistenturnier. Bereits in den ersten drei Tagen der Qualifikation wurden zwei Maximum Breaks erzielt. Sowohl für den Chinesen Zhang Anda als auch für den Iraner Hossein Vafaei war es das erste 147er-Break der Profikarriere. In den sechs Turnieren zuvor hatte es insgesamt nur ein Maximum gegeben.

Preisgeld 
Die Gewinnsumme erhöhte sich im Vergleich zu den drei Vorturnieren um 20.000 £. Für das Erreichen des Achtelfinals gab es 1.500 £ mehr, für die Runde der Letzten 32 zusätzliche 500 £ pro ausgeschiedenem Spieler.

Nach der Championship League zum Saisonauftakt war das European Masters das zweite Turnier der „BetVictor Series“. Der Sponsor zahlt dem erfolgreichsten Spieler dieser insgesamt 8 Turniere umfassenden Serie eine Zusatzprämie von 150.000 £.

Hauptturnier 
Die Top 4 der Setzliste bestritten ihre Qualifikationsspiele nicht vorab in England. Ihre 4 Spiele wurden vor Beginn des Hauptturniers am 16. August in Fürth ausgetragen.

Bis zum Viertelfinale wurden 5 gewonnene Frames zum Weiterkommen benötigt (Modus Best of 9). Im Halbfinale brauchten die Spieler 6 Frames für den Matchgewinn (Best of 11), der Turniersieger wurde in einem Best-of-17-Match ermittelt (9 Gewinnframes).

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Finale 

Mit Kyren Wilson und Barry Hawkins standen sich im Endspiel des Turnieres zwei englische Mitglieder der Weltspitze gegenüber. Einen anfänglichen 0:3-Rückstand konnte Hawkins noch auf 3:2 verringern, doch dann konnte er dem auf der Weltrangliste etwas besser platzierten Wilson nicht mehr viel entgegensetzen. Wilson gewann sechs der sieben nächsten Frames und feierte am Ende mit einem klaren 9:3-Sieg seinen fünften Titel bei einem Ranglistenturnier. Hatten beide Spieler in den Runden davor insgesamt mehrere Century Breaks gespielt, so zeichnete sich das Endspiel allerdings durch niedrigere Breaks aus. Das höchste Break war eine 64er-Aufnahme von Barry Hawkins.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde fand während der spielfreien Tage der Championship League vom 15. bis 17. und vom 22. bis 24. Juli in der Morningside Arena in der mittelenglischen Stadt Leicester statt. Ausgenommen waren die Partien der 4 topgesetzten Spieler (neben Titelverteidiger Fan Zhengyi die Top 3 der Weltrangliste), deren Erstrundenspiele erst in Fürth vor Beginn des Hauptturniers ausgetragen wurden.

An den 6 Spieltagen fanden jeweils 3 Sessions mit bis zu 4 Partien statt. Modus aller Matches war Best of 9 (5 Gewinnframes).

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos weiter

Century-Breaks

Hauptrunde 
23 Spieler erzielten 49 Frames mit mehr als 100 Punkten, wovon 3 bei den in Fürth gespielten Qualifikationsspielen erzielt wurden. Zhang Anda spielte mit einer 143 das höchste Break, mit 8 Centurys spielte der Finalist Barry Hawkins die meisten.

Qualifikation 
Bei den Qualifikationsspielen in Leicester gelangen 27 Spielern insgesamt 32 Century Breaks. Die Höhepunkte waren die beiden Maximum Breaks von Zhang Anda und Hossein Vafaei.

Weblinks 

 2022 European Masters bei CueTracker (englisch)

Quellen 

20222
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Fürth